Untere Kirche steht für:

 Untere Kirche (Bieber), Kirche in der Gemeinde Biebergemünd-Bieber, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Untere Kirche Obermögersheim, Kirche in der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern, siehe St. Anna (Obermögersheim)

Siehe auch:
 Unterkirche (Begriffsklärung)